Merzbrück steht für:
 Flugplatz Merzbrück, deutscher Flugplatz beim Würselener Stadtteil Broichweiden
 Gut Merzbrück, am westlichen Stadtrand von Eschweiler